Robert Schmidt kan henvise til:
 Robert Schmidt (politiker) (1864–1943), tysk politiker og minister
 Robert Schmidt (skuespiller) (1882–1941), dansk skuespiller

Se også 
 Robert V. Schmidt